Aire d'attraction de Valence peut désigner :
 Aire d'attraction de Valence, un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Valence sur les communes environnantes ;
 Aire d'attraction de Valence, un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Valence sur les communes environnantes.